Transduktion (von lateinisch trans „über“, „hinaus“, „jenseits von“; ducere „führen“) bedeutet „Hindurchführung“ und wird in unterschiedlichen Gebieten als Fachbegriff benutzt:

 Transduktion (Genetik), Genübertragung zwischen Bakterien durch Viren
 Transduktion (Gentherapie), einmalige Übertragung von Genen in eine Wirtszellen mittels Viren, die anschließend nicht replizieren (im Gegensatz zur produktiven Infektion)
 Transduktion (Neurobiologie), Umwandlung eines äußeren Reizes in ein physiologisches Signal, beispielsweise Phototransduktion
 Transduktion (Zellbiologie), Übermittlung eines Signals in eine Zelle, über die Zellmembran hinweg, mittels so genannter „second Messenger“, siehe Signaltransduktion

Siehe auch
 Transduktor